Роджер Федерер — победитель турнира. В полуфинале им обыгран прошлогодний чемпион — серб Новак Джокович.

Общая информация 
Рафаэль Надаль впервые с 2005 года проиграл уже во втором круге. В 2006-11 годах он пять раз участвовал в Уимблдоне и всякий раз доходил до финала.

Впервые за последние 10 турниров Большого шлема в титульном матче не сыграл ни Рафаэль Надаль, ни Новак Джокович.

Впервые с 1938 года в финале турнира сыграл британец. Тогда Банни Остин уступил свою третью и последнюю попытку завоевать титул.

Выиграв титул Роджер Федерер сравнялся по числу титулом на этом турнире в мужском одиночном разряде с Питом Сампрасом и Уильямом Реншоу (у всех троих по семь побед). Также швейцарец догнал лидеров другого списка — у него, как и у Артура Гора и Уильяма Реншоу, на счету по восемь участий в титульном матче.

Выигрыш титула позволил Роджеру Федереру вновь возглавить одиночный рейтинг ATP и догнать по числу недель в этом статусе Пита Сампраса. На счету обоих по 286 недель лидерства в классификации.

Посев 

  Новак Джокович (Полуфинал)
  Рафаэль Надаль (Второй раунд)
  'Роджер Федерер (Титул)
  Энди Маррей (Финал)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Полуфинал)
  Томаш Бердых (Первый раунд)
  Давид Феррер (Четвертьфинал)
  Янко Типсаревич (Третий раунд)
  Хуан Мартин дель Потро (Четвёртый раунд)
  Марди Фиш (Четвёртый раунд)
  Джон Изнер (Первый раунд)
  Николас Альмагро (Третий раунд)
  Жиль Симон (Второй раунд)
  Фелисиано Лопес (Первый раунд)
  Хуан Монако (Третий раунд)
  Марин Чилич (Четвёртый раунд)

<ol start="17">
 Фернандо Вердаско ''(Третий раунд)
 Ришар Гаске ''(Четвёртый раунд)
 Кэй Нисикори ''(Третий раунд)
 Бернард Томич ''(Первый раунд)
 Милош Раонич ''(Второй раунд)
 Александр Долгополов ''(Второй раунд)
 Андреас Сеппи ''(Первый раунд)
 Марсель Гранольерс ''(Первый раунд)
 Станислас Вавринка (Первый раунд)
 Михаил Южный''(Четвертьфинал)
 Филипп Кольшрайбер ''(Четвертьфинал)
 Радек Штепанек ''(Третий раунд)
 Жюльен Беннето ''(Третий раунд)
 Энди Роддик ''(Третий раунд)
 Флориан Майер''(Четвертьфинал)
 Кевин Андерсон (Первый раунд)

Специальные приглашения в основу (WC) 

  Джейми Бейкер (Первый раунд)
  Оливер Голдинг (Первый раунд)
  Давид Гоффен (Третий раунд)
  Джошуа Гудолл (Первый раунд)
  Грега Жемля ''(Второй раунд)

<ol start="6">
 Джеймс Уорд ''(Второй раунд)
 Томми Хаас (Первый раунд)
<li> Ллейтон Хьюитт (Первый раунд)
<li> Беньямин Беккер (PR, Второй раунд)

 Победители квалификационного отбора 

  Брайан Бейкер (Четвёртый раунд)  Рубен Бемельманс (Второй раунд)  Симоне Болелли (Первый раунд)
  Дастин Браун (Первый раунд)
  Джимми Ван (Первый раунд)
  Юрген Цопп (Первый раунд)
  Андрей Кузнецов (Первый раунд)
  Джесси Левайн (Второй раунд)
  Адриан Менендес-Масейрас (Первый раунд)

<li>  Майкл Расселл (Второй раунд)
<li>  Гийом Рюфен (Второй раунд)
<li>  Райан Свитинг (Второй раунд)
<li>  Флоран Серра (Второй раунд)
<li>  Иньиго Сервантес-Уэгун (Второй раунд)
<li>  Кенни де Схеппер (Второй раунд)
<li>  Ежи Янович (Третий раунд)
<li>  Уэйн Одесник (LL, Первый раунд)

 Отказы от участия в турнире 

  Гаэль Монфис (Травма правого колена) Список спортсменов, снявшихся по ходу турнира 

  Поль-Анри Матьё (Первый раунд)  Потито Стараче (Первый раунд)''

<li> Григор Димитров (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды 
{{Турнир8-Теннис5
| RD1=Четвертьфиналы
| RD2=Полуфиналы
| RD3=Финал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Новак Джокович
| RD1-score1-1=6| RD1-score1-2=6| RD1-score1-3=6| RD1-score1-4=
| RD1-score1-5=
| RD1-seed2=31
| RD1-team2= Флориан Майер
| RD1-score2-1=4
| RD1-score2-2=1
| RD1-score2-3=4
| RD1-score2-4=
| RD1-score2-5=

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Роджер Федерер
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=6
| RD1-score3-4=
| RD1-score3-5=
| RD1-seed4=26
| RD1-team4= Михаил Южный
| RD1-score4-1=1
| RD1-score4-2=2
| RD1-score4-3=2
| RD1-score4-4=
| RD1-score4-5=

| RD1-seed5=7
| RD1-team5= Давид Феррер
| RD1-score5-1=7
| RD1-score5-2=66
| RD1-score5-3=4
| RD1-score5-4=64
| RD1-score5-5=
| RD1-seed6=4
| RD1-team6= Энди Маррей
| RD1-score6-1=65
| RD1-score6-2=7| RD1-score6-3=6| RD1-score6-4=7'''
| RD1-score6-5=

| RD1-seed7=5
| RD1-team7=

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые